Villa Herriot, edificio di Venezia
4124 Herriot, asteroide della fascia principale

Persone
Édouard Herriot (1872-1957), politico francese
James Herriot (1916-1995), scrittore e veterinario britannico